Еле́на Никола́евна Тюшняко́ва (в девичестве — Гончаро́ва, 4 января 1963) — российская конькобежка, участница Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.

Карьера 
На зимней Олимпиаде 1992 года Елена участвовала в беге на 500 и 1000 метров. На 500 метрах она заняла 29-е место, а на 1000 7-е.

Участница чемпионата Европы 1990 года, чемпионка России в спринтерском многоборье 1994 года.

Личная жизнь 
Вдова заслуженного тренера России по конькобежному спорту Владимира Тюшнякова.

Примечания

Ссылки 
 

Конькобежцы России
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Мастера спорта СССР международного класса